Доркин — фамилия; имеет женскую форму Доркина.</noinclude>
 Доркин, Василий Григорьевич (1908—1974) — советский государственный деятель.
 Доркин, Виктор Иванович (1953—2006) — мэр города Дзержинский в Подмосковье, жертва громкого убийства.
 Доркин, Эван (род. 1965) — американский автор комиксов.

См. также 
 Доркин Починок — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
</noinclude>